214-я дивизия может означать:

214-ю стрелковую дивизию — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:
 214-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году
 214-я стрелковая Кременчугско-Александрийская Краснознамённая, орденов Суворова, Богдана Хмельницкого дивизия — сформирована в 1942 году.
Кроме того, термин «214-я дивизия» может означать:
 214-я штурмовая авиационная Керченская дивизия
 214-я пехотная дивизия (вермахт)
 . 214-я дивизия (кит. 第214师) была создана в ноябре 1949 г. в соответствии с Положением о переименовании всех организаций и частей армии, изданным Центральной военной комиссией 1 ноября 1948 г. на основе 1-й дивизии 1-го корпуса 1-й группы армий Народно-освободительной армии Китая. История 214-й дивизии восходит к 197-й дивизии 100-го корпуса 1-й группы армий Китайской Республики, дезертировавшей в августе 1948 года.
 . 214-я дивизия береговых войск () — пехотная дивизия Королевской итальянской армии во время Второй мировой войны. Дивизии береговых войск Королевской итальянской армии были дивизиями второй линии, сформированными из резервистов и оснащенными второсортной техникой. Ими часто командовали офицеры-отставники или призванные из запаса. Дивизия была сформирована 1 июля 1943 года в Бари и получила подразделения из 212-й дивизии береговой обороны и XXXI бригады береговой обороны. Дивизия была приписана к . Штаб-квартира дивизии была дислоцирована в Санта-Северине. Дивизия отвечала за оборону побережья Ионического моря в Калабрии между Ботричелло и . В начале сентября дивизия подготовилась к сражению с , высадившимся 3 сентября 1943 года в южной Калабрии в рамках  (кодовое наименование морской десантной операции, проводившейся 3 сентября 1943 года войсками союзников во время высадки в Италии с целью овладения итальянским городом Реджо-ди-Калабрия на юго-западном побережье континентальной Италии во время Второй мировой войны) и продвигавшемуся к позициям 214-й дивизии береговой обороны. После объявления 8 сентября 1943 года Кассибильского перемирия дивизия осталась на своих позициях и сдалась британскому XIII корпусу. Впоследствии дивизия присоединилась к итальянской армии, участвовавшей в боевых действиях на стороне союзников, участия в итальянской кампании не принимала. Дивизия была расформирована летом 1944 года.
 . 19 июня 1945 года организация и развертывание 214-й дивизии были завершены. 519-й пехотный полк дивизии находился в Уцуномии, 520-й — в Яита, а 521-й пехотный полк — в Сэтагая. Другие подразделения (214-й полк полевой артиллерии (214. Field artillery regiment), 214-й мортирный полк (214. Mortar regiment) и роты: 214-я автоматических пушек, 214-я пулемётная, 214-я инженерная, 214-я связи, 214-я боеприпасов и 214/4-й полевой госпиталь) были дислоцированы в Насусиобаре. 214-я дивизия относилась к мобильному резерву армии и к моменту капитуляции Японии 15 августа 1945 года участия в боевых действиях не принимала.